Мыс Вя́нте (лит. Ventės ragas, нем. Windenburger Eck) — небольшой полуостров на восточном побережье Куршского залива, в дельте Немана, к югу от деревни Вянте. На противоположном берегу залива находится деревня Прейла. Это — самый длинный в Литве полуостров. Его длина – 5,5 км, ширина – 2,2 км.

Этимология названия 
Название происходит из прусского и куршского языков и связано с рыболовством, являвшимся основным источником прибыли в дельте и рукавах Немана, и с особенностями течения. Здесь было множество рыболовных мест, в которых широко использовались рыболовные сети-ловушки.
 Прусский язык: "wenter" - верша, старинная рыболовная снасть-ловушка в форме мешка-колокола, которая устанавливается при помощи деревянных или железных стержней/обручей. Рыба, заплыв, уже не может развернуться.
 Куршский язык: "ventirs" - вентерь, сеть, мерёжа.
 Литовский и латышский языки: "venteris" - вентерь, мерёжа.

История

В составе Мемельского края (до 1919 г.) 
1360 г. — Тевтонский орден построил на мысе замок Винденбург, который (вместе с соседним замком Росситтен, находящимся на другой стороне залива, в нынешнем посёлке Рыбачий) служил местом ночлега для рыцарей во время набегов на Литву и отражения ответных атак литовцев в XIV-XV веках до установления мира в 1422 г. Постепенно замок был разрушен водами и льдами залива.

1626 г. — был возведён каменный костёл, для строительства которого вероятно были использованы камни замка.

1702 г., 1 ноября — стены костёла были также разрушены волнами. В 1705 г. развалины костёла были перевезены в Кинтай и использованы для возведения евангелическо-лютеранской церкви, которая существует и поныне.

1837 г. — построен деревянный маяк с масляной лампой. В силу своей протяжённости и сильных ветров мыс Вянте был весьма опасным местом для судоходства и здесь потерпело крушение множество торговых судов с древесиной, пока не был возведён маяк и в 1863-1873 гг. прорыт канал Вильгельма, соединивший реку Неман и Клайпеду в обход Куршского залива.

1860 г. — начато строительство каменного маяка, которое было завершено к 1863 г. В том же 1860 г. была вымощена крайняя оконечность мыса для защиты маяка от волн.

1880 г. — возле маяка была оборудована водомерная станция.

В составе Литвы (после 1919 г.) 

1929 г. — профессор Тадас Иванаускас основал орнитологическую станцию, одну из старейших в Европе и первую в Литве.

1975-1986 гг. — была произведена реконструкция оконечности мыса Вянте. Берега были возвышены, укреплены и вымощены камнями. Был построен мол высотой 250 м, который по окончании зимы служит ледоколом. Эти работы помогли остановить разрушение полуострова мыса Вянте.

2013 г. — начата реконструкция орнитологической станции мыса Вянте, которая стала возможной благодаря поддержке структурных фондов ЕС. Общая стоимость работ - около 12 млн. литов (3,5 млн. евро), из которых средства ЕС составляют около 8 млн. литов (2,3 млн. евро).

Проводимые реконструкционные работы:
 современный информационный центр посетителей,
 музей с новой смотровой площадкой,
 модернизированные ловушки для птиц,
 реконструкция старых дорожек, оборудование новых дорожек,
 новые скамейки и беседки,
 система освещения для тёмного времени суток.
2015 г., май — планируемое окончание реконструкции.

Маяк мыса Вянте 
Маяк мыса Вянте – один из семи литовских маяков – является аналогом маяка в Уостадварисе. Принадлежит орнитологической станции мыса Вянте.

Его высота – 11 м, расстояние до залива – 30 м, а сигнал виден на расстоянии 3,5 км. Построен в 1863 году.

В настоящее время маяк не используется и несёт символическую функцию, поскольку судоходство в этих местах - не особо интенсивное. Чаще всего он показывает дорогу любителям зимней рыбалки.

Маяк является памятником техники. На него можно забраться по металлической лестнице, украшенной кованым орнаментом. Маяк также используется в качестве смотровой площадки, с которой открывается вид на Куршский залив, Куршскую косу и остров Русне.

Орнитологическая станция мыса Вянте 

Через мыс Вянте проходит большой путь миграции птиц – сотни тысяч птиц отдыхают здесь перед долгой дорогой в тёплые края. Иногда за один день здесь пролетают около 300 тыс. птиц. С момента основания орнитологической станции (1929 г.) здесь было окольцовано около 1,4 млн. птиц, более чем 200 их видов.

На орнитологической станции мыса Вянте действует музей. Об экскурсии в музей надо договариваться заранее (возможна и на русском языке).

История станции:

1901 г. — Иоганнес Тинеманн (нем. Johannes Thienemann) открыл орнитологическую станцию в Росситтен (нынешний посёлок Рыбачий).

1929 г. — на мысе Вянте проф. Тадас Иванаускас основал станцию кольцевания птиц (аналог орнитологической станции в Росситтен) — одну из старейших в Европе (с экспозицией, посвященной природе).

1974 г. — орнитологической станцией руководит Л. Езерскас.

Контакты 
Ventės Rago ornitologinė stotis (Орнитологическая станция мыса Вянте)

Руководитель — Vytautas JUSYS (Витаутас Юсис)

Моб. тел. +370-638-90619

Эл. почта vrventragis@gmail.com

Примечания

Ссылки 
 [www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g668786-d2614375-Reviews-Vente_Cape-Silute_Klaipeda_County.html Отзывы о мысе Вянте на TripAdvisor].
 Веб-камера на смотровой площадке орнитологической станции (временно не работает на период реконструкции, до мая 2015 г.)

Куршский залив
Мысы Балтийского моря
География Литвы
Мысы Европы